Maule – miejscowość we Francji
 Maule – region administracyjny Chile
 Maule – miasto w Chile
 Maule – rzeka w Chile